

Семенково — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Семенково — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Семенково — село, Сергієво-Посадський міський округ, Московська область
 Семенково — присілок, Тотемський район, Вологодська область